A SAP Kupa volt a 2007-es Magyar Suzuki Swift Kupa hatodik fordulója. Itt került megrendezésre a XI., XII. futam.

Mindkét futamot megnyerve Szobi Balázs uralta a hétvégét.

XI. Futam

Végeredmény

XII. Futam

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 SAL Kupa honlapja

2007 a motorsportban